Félix Baciocchi (1762-1841), Frans generaal en schoonbroer van Napoleon Bonaparte;
 Félix Baciocchi (1803-1866), neef van de andere Félix, eerste kamerheer van keizer Napoleon III en senator.